

Brasil 

 Salvaterra - município no Pará

 Salvaterra (Juiz de Fora) - bairro em Minas Gerais

Espanha 
 Salvaterra do Minho - município galego

Portugal 
 Salvaterra de Magos - concelho 
 Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra - freguesia 
 Salvaterra de Magos (freguesia) 
 Foros de Salvaterra - antiga freguesia
 União das Freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo, freguesia 
 Salvaterra do Extremo - antiga freguesia

Desambiguação